Enos peut avoir plusieurs significations :

Entomologie 
 Enos est un genre de papillons de la famille des Lycaenidae.

Prénom
Enos est un prénom italien

Personnage biblique 
 Enos est une variante orthographique de Énosh, nom d’un personnage biblique

Patronyme 
 Lisa Enos (née en 1971) est une actrice américaine
 Mireille Enos (née en 1975) est une actrice américaine

Géographie
Enos est l'ancien nom de la ville d'Enez en Turquie

Télévision
Enos est une série télévisée américaine, spin-off de Shérif, fais-moi peur.
Enos Strate est un personnage principal de ces séries.

Autres 
 Enos est le premier chimpanzé ayant réalisé un vol orbital en 1961
 eNOS est l'acronyme de endothelial nitric oxide synthase

Patronyme normand